Hide kan henvise til flere ting:
 Hide (musiker), en japansk musiker fra bandet X Japan.
 Hide (band)
 Hide (areal)
 The Hide, en film fra 2008.